Футболист — спортсмен, играющий в традиционный футбол. Согласно данным ФИФА, в начале XXI века в мире насчитывалось 250 миллионов футболистов.

Карьера 
Карьера футболиста в футболе обычно начинается с выступлений на молодёжном уровне, после которого в зависимости от навыков и умений конкретного человека он может попасть на более высокий уровень и стать профессиональным спортсменом, или же остаться футболистом-любителем. Первый профессиональный контракт с каким-либо клубом футболист имеет право подписать после достижения возраста 16 лет.

Заработная плата футболистов в некоторых высших лигах значительно выше, чем в других профессиях. Средняя зарплата игроков английской Премьер-лиги составляет более одного миллиона фунтов в год. В самых богатых клубах европейских футбольных лиг многие игроки зарабатывают более шести миллионов долларов в год. Лучшие игроки этих клубов могут зарабатывать более 30 миллионов долларов в год.

Однако только малая часть профессиональных футболистов получает зарплату подобного уровня. Заработная плата может быть гораздо более скромной в других лигах и низших дивизионах, игроки в которых считаются полупрофессионалами. Например, средняя годовая зарплата футболистов лиги MLS в сезоне 2013 года составляла 148 693 доллара, со значительными колебаниями в зависимости от позиции игрока (вратари зарабатывали 85 296 долларов, а нападающие — 251 805 долларов). Средние зарплаты игроков в женских лигах на порядок ниже этих значений. По состоянию на январь 2017 года футболистки Национальной женской футбольной лиги (NWSL) зарабатывали от 15 000 долларов в год.

В среднем карьера футболиста длится до середины третьего десятилетия жизни, когда в связи с уменьшением своей физической силы многие игроки перестают играть на профессиональном уровне. После окончания карьеры некоторые бывшие игроки предпочитают оставаться в футбольной сфере в каком-либо другом качестве, например — тренера. Завершившие карьеру футболисты часто выполняют и другие технические и административные функции в клубах.

Навыки и специальности 

В современном классическом футболе предполагается четыре традиционных типа специальностей (тактических позиций): вратари, защитники, полузащитники, нападающие. Существуют и более конкретные названия позиций, предполагающих действия игрока на поле (форвард, инсайд и т. д.). На каждой из позиций существует перечень базовых навыков и требований:

 Вратари: хорошие рефлексы, коммуникация с защитой, умение выходить один на один, игра в своей штрафной площади и игра в воздухе;
 Центральные защитники: хорошие навыки игры головой и отбора мяча, рост, храбрость, концентрация;
 Крайние защитники: скорость, выносливость, игра в защите и атаке, командная игра;
 Центральные полузащитники: выносливость, игра в пас, командная игра, выбор позиции, опека;
 Вингеры: скорость, техника работы с мячом, умение играть без мяча, креативность;
 Нападающие: завершение атаки, хладнокровие, техника работы с мячом, умение играть головой, скорость, умение играть без мяча.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт организации FIFPro

Футбольная терминология
Спортивные профессии и роли